Кубок африканских наций 1982 был 13-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 5 по 19 марта 1982 года в Ливии.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

 
 
 
 

  (хозяева турнира)
  (действующие чемпионы)

Составы команд

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Джордж Альхассан

3 мяча
  Али аль-Башари
  Питер Каумба

КАФ Команда турнира

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1982 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1982 году
Март 1982 года
Международные спортивные соревнования в Ливии
Футбол в Ливии
1980-е годы в Ливии